Das Herrendoppel der US Open 2004 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Jonas Björkman und Todd Woodbridge. Das Finale bestritten Leander Paes und David Rikl gegen Mark Knowles und Daniel Nestor, welches Knowles und Nestor in zwei Sätzen gewannen. Dies war ihr erster Triumph bei den US Open und ihr zweiter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herrendoppel
2004